Mydrosomella är ett släkte av bin. Mydrosomella ingår i familjen korttungebin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korttungebin
Mydrosomella